

Sigle 
 Associazione consumatori utenti
 Associazione per la creatività urbana
 Azione cristiana umanitaria

Biologia molecolare
ACU – codone adenina-citosina-uracile che codifica per la treonina

Codici 
 acu – codice ISO 639-3 della lingua achuar-shiwiar

Geologia 
 ACU – Calcari di monte Acuto – nei comuni di Burano e Monte Nerone – sintema stratigrafico dell'Umbria e delle Marche

Altri progetti